Schinkel-Pavillon bzw. Schinkel Pavillon bezeichnet 

 ein denkmalgeschütztes Gebäude in Berlin-Charlottenburg, siehe Neuer Pavillon
 ein denkmalgeschütztes Gebäude in Bielefeld, siehe Gartenhaus im Nordpark
 ein Gebäude und einen danach benannten Kunstverein in Berlin-Mitte, siehe Schinkel Pavillon (Berlin-Mitte)